Wistow kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wistow, North Yorkshire, ort, England, 
 Wistow, Cambridgeshire, England, 
 Wistow, Leicestershire, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar